Heyburn ist der Familienname folgender Personen:
 Weldon Heyburn (1903–1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Weldon B. Heyburn (1852–1912), US-amerikanischer Politiker

Heyburn ist der geografische Name von
 Heyburn (Idaho), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Heyburn (Oklahoma), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Mount Heyburn, ein Berg im US-Bundesstaat Idaho